Го́рское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Осинском районе Пермского края Российской Федерации.

Административный центр — село Горы.

В 2018 году в состав Горского сельского поселения включено Пальское сельское поселение.

Символика 
Решением Совета депутатов Горского сельского поселения № 14 от 22 июня 2012 года утверждён герб и флаг поселения. Герб внесен в Государственный геральдический регистр РФ под № 7802. Флаг внесен в Государственный геральдический регистр РФ под № 7803.

Описание герба: «В серебряном поле три лазоревых острия, в оконечности дважды тонко волнисто просеченных в цвет поля».

Описание флага: «Прямоугольное полотнище белого цвета с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию из герба Горского сельского поселения, выполненную в голубом цвете».

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Пермской области от 10 ноября 2004 года № 1717-348 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Осинского района Пермской области»

Население 

По данным переписи 2010 года численность населения составляла 799 человек, в том числе 371 мужчина и 428 женщин.

Состав сельского поселения

Экономика 
 ООО «Горы» и ИП Семин А. В..
 СПК "Кузнечиха"

Объекты социальной сферы 
Объекты социальной сферы:
 образовательные учреждения:
 МОУ «Горская средняя общеобразовательная школа» со структурными подразделениями:
 «Горский детский сад»,
 «Пальский детский сад»

 учреждения здравоохранения:
 Горский фельдшерско-акушерский пункт;
 Драчевский фельдшерско-акушерский пункт.
 Пальский фельдшерско-акушерский пункт
 Кузнечихинский фельдшерско-акушерский пункт

Примечания 

Муниципальные образования Осинского района Пермского края
Упразднённые сельские поселения Пермского края
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году